Уболотье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Уболотье — деревня в Логойском районе Минской области.
 Уболотье — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Уболотье — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Уболотье — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.